Le Championnat de Macédoine de volley-ball féminin est une compétition de volley-ball organisée par la Fédération macédonienne de volley-ball (Odbojkarska Federatsija Na Makedonija, OFNM). Il a été créé en 1993.

Généralités

Historique

Palmarès

Articles connexes
 Coupe de Macédoine du Nord de volley-ball féminin
 Championnat de Macédoine du Nord de volley-ball masculin

Liens externes
 Site officiel de la fédération

Volley-ball féminin
Macédoine
Macédoine féminin